W trakcie pandemii COVID-19 w Afryce do 6 sierpnia 2022 odnotowano 12 545 573 zakażeń i 256 998 zgonów.

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw